Overmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Overmann (1866–1946), deutscher Historiker
 Jörg Overmann, Geschäftsführer des Leibniz-Instituts Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) in Braunschweig.
 Leandra Overmann († 2012), in Deutschland lebende serbische Opern-, Lied-, Konzert- und Oratoriensängerin in der Stimmlage Mezzosopran und Alt

Siehe auch:
 Overman
 Obermann